LOpen de Chine de snooker 2013 est un tournoi de snooker qui s'est déroulé du 25 au 31 mars 2013 à Pékin en Chine.

Peter Ebdon est le champion en titre. Il est éliminé dès le premier tour par Marcus Campbell,  mondial. Le vainqueur est Neil Robertson qui s'impose en finale contre Mark Selby. Ce dernier réalise un break de 140 en manquant l'ultime bille noire pour réaliser un break maximum.

Dotation 

 Entre parenthèses, les points accordés aux têtes de série éliminées à ce stade de la compétition

Wild Cards

Tableau final

Finale

Qualification 
La plupart des qualifications se sont déroulées du 9 à 12 janvier 2013 à la World Snooker Academy de Sheffield.

Notation
 A = joueurs amateurs (au cours de la saison 2012/13) qui ne sont pas qualifiés pour participer au circuit principal par leur classement mais via le Q-School-Order-of-Merit.

Centuries

Tableau final

Qualifications

Références 

2013
Snooker en 2013
Sport en Chine en 2013
Événement sportif à Pékin